Сянино:

 Сянино — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Кожильского сельского поселения.
 Сянино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.